De verteller en beweerde schrijver van een serie gedichten van James Macpherson, zie Ossian (Macpherson)
De Ierse held waarop deze gebaseerd is, zie Oisín
plaatsen in de VS:
Ossian (Indiana)
Ossian (Iowa)
Een Schotse folkband, zie Ossian (folkband)
Een metalband, zie Ossian (metalband)